Виктор Назаренко:
 Назаренко, Виктор Александрович (род. 1956) — советский и украинский офицер Государственной пограничной службы, генерал армии Украины.
 Назаренко, Виктор Иванович (1931—2012) — учёный-экономист, специалист в области экономики и организации сельского хозяйства, академик ВАСХНИЛ (1982), лауреат премии имени А. В. Чаянова (2011).